Jupiter Jones steht für:

 Jupiter Jones, deutsche Band  
 Jupiter Jones (Album), Album der Band Jupiter Jones
 Jupiter „Jupe“ Jones, Figur aus der Buchserie „Die drei ???“, siehe Charaktere aus den „Die drei ???“-Folgen #Justus Jupiter „Just“ Jonas
 Jupiter Jones, Figur aus der Hörspielserie „DiE DR3i“, siehe DiE DR3i #Jupiter Jones
 Jupiter Jones, Figur in dem US-amerikanischen Film Jupiter Ascending